św. Marcelin (zm. ok. 288) – prezbiter, męczennik
 św. Marcelin (zm. 304) – papież
 św. Marcelin Champagnat (1789-1840) – francuski ksiądz, założyciel Braci Szkolnych Marystów

Zobacz też:
 Święty Marceli
 Błogosławiony Marcelin